Straumsnes (Bø)
 Straumsnes (Fauske)
 Straumsnes (Narvik)